Иван Тузовский:
 Тузовский, Иван Дементьевич (1900—1978) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Тузовский, Иван Дмитриевич — кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социологии Челябинской государственной академии культуры.